El Recodo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Recodo, Nayarit, Acaponeta, 
 El Recodo, Sonora, 

Robotskapade Mexikoförgreningar